Autosomal-dominante Nephronophthise ist die unspezifische Bezeichnung für zwei Krankheitsbilder der Nieren:

 Medullär-zystische Nierenerkrankung Typ 1, auch MCKD1 oder ADMCKD1 genannt
 Medullär-zystische Nierenerkrankung Typ 2, auch MCKD2 oder ADMCKD2 genannt